

Пономарьовка — село, Бірський район, Башкортостан
 Пономарьовка — село, районний центр, Оренбурзька область
 Пономарьовка — присілок, Яйський округ, Кемеровська область